Yamanote (jap.  auch einfach Yamate ()), bezeichnet Anhöhen, die einen tiefer gelegenen Stadtteil, Shitamachi, umgeben. Bekannte Beispiele sind Tokio und Yokohama.

In Tokio werden damit die Anhöhen im Westen der Stadt bezeichnet, die das tiefer, am Wasser, gelegene Shitamachi umgeben. Die Zuordnung: 
 Yamanote = in Edo Samurai-Residenzen, in Yokohama wohlhabende Bürger und Ausländer
 Shitamachi = Wohnbezirke des gewöhnlichen Volkes,
stimmt allerdings nur grob. Im Gegensatz zu den europäischen, durch den Westwind bedingten bürgerlichen „Westend“-Bezirken war das alte Edo weitgehend gemischt bewohnt. So gibt es im Shitamachi von Edo Daimyō-Residenzen, im Yamanote-Bezirk Ladenstraßen und Handwerker-Viertel.

Heutzutage bezeichnet Yamanote im Allgemeinen die Yamanote-Linie, die Ringlinie der JR East in Tokio.

Stadtteil von Tokio